Käldö (tj-) kan syfta på:

Finland 

 Käldö, Nagu, Åboland,  (2,1 km²)
 Käldö, Lovisa, Nyland,  (1,6 km²)